

Codici
 NOA – codice aeroportuale IATA della base aerea HMAS Albatross (Australia)
 noa – codice ISO 639-3 della lingua woun meu

Fumetto
 Noa – personaggio di Sky Doll

Geografia
 Noa – antico nome di Noicattaro nella città metropolitana di Bari (Italia)

Musica
 Noa – cantante israeliana

Onomastica
 Noa – nome proprio di persona femminile

Sigle
 Nucleo Operativo Antibracconaggio del Corpo forestale dello Stato
 Noroeste argentino, regione nord ovest dell'Argentina
 Nucleo omogeneo di attività
 Nucleo operativo alcologia – struttura gestita da un'azienda sanitaria locale che si occupa di alcolismo